Osoby o tym nazwisku:
 Ağasəlim Atakişiyev – azerski polityk
 Rauf Atakişiyev – azerski muzyk, pianista